

Astronomia
 135979 Allam – asteroide della fascia principale

Persone
 Khaled Fouad Allam – sociologo, accademico e politico algerino naturalizzato italiano
 Magdi Allam – giornalista, saggista e politico egiziano naturalizzato italiano
 Roger Allam – attore britannico